Sergei Danilin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Danilin (1901–1978), sowjetischer Pilot
 Sergei Wladimirowitsch Danilin (1960–2021), sowjetischer Rennrodler